Romans kan syfta på:

 Romans (musik) – en sånggenre, oftast solosång till instrumentalt ackompanjemang, alltid i litet till måttligt format
 Romans – den internationella termen för en typ av medeltida, europeisk skönlitterär berättelse på vers skriven på ett romanskt språk, se riddarroman
 Romans (film) – en svensk dramafilm från 1940 i regi av Åke Ohberg
 Romans (2017) – en brittisk film

Geografi

Frankrike 

 Romans-sur-Isère – en kommun i departementet Drôme, 
 Romans, Deux-Sèvres – en kommun i departementet Deux-Sèvres, 
 Romans, Ain – en kommun i departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Romans – en kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Italien 

 Romans d'Isonzo, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Gorizia, 
 Romans (ort i Italien), Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine,

Se även
 Romantik

Robotskapade Italienförgreningar